Circle in the Round é um álbum de compilação de Miles Davis.

Álbuns de Miles Davis
Álbuns de 1979